Les épreuves de kick-boxing des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 26 au  à Wrocław. Il s'agit d'un sport de démonstration, invité par les organisateurs.

Résultats détaillés

Femmes

Femmes 52 kg

Femmes 56 kg

Femmes 60 kg

Femmes 65 kg

Hommes

Hommes 63,5 kg

Hommes 67 kg

Hommes 71 kg

Hommes 75 kg

Hommes 81 kg

Hommes 86 kg

Hommes 91 kg

Hommes +91 kg

Podiums

Tableau des médailles

Lien externe
  Livret des résultats sur le site des Jeux Mondiaux 2017

Références 

Jeux mondiaux de 2017
Kick-boxing
Compétition de boxe